Keiichi Okabe – compositore e arrangiatore giapponese
 Rintarō Okabe – personaggio immaginario di Steins;Gate
 Takanobu Okabe – ex saltatore con gli sci giapponese
 Tetsuya Okabe – ex sciatore alpino giapponese